San Zenone puede referirse a:
 San Zenone degli Ezzelini, localidad y comuna italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto
 San Zenone al Lambro, localidad y comuna italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía
 San Zenone al Po, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía